Velika nagrada Dieppa 1933 je bila devetnajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 15. julija 1933 v francoskem mestu Dieppe kot triurna dirka.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 48
| 3 ure
| 3
|-
! 2
| 8
|  René Dreyfus
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 48
|
| 2
|-
! 3
| 56
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T51C
| 45
| +3 krogi
| 17
|-
! 4
| 34
|  Earl Howe
| Privatnik
| Delage 15SB
| 45
| +3 krogi
| 8
|-
! 5
| 52
|  Pierre Veyron
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51A
| 44
| +4 krogi
| 16
|-
! 6
| 38
|  Marcel Jacob
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 44
| +4 krogi
| 10
|-
! 7
| 16
|  Pierre Bussienne
| Privatnik
| Bugatti T51
| 43
| +5 krogov
| 4
|-
! 8
| 32
|  José Scaron   Anne-Cécile Rose-Itier
| Privatnik
| Bugatti T39A
| 43
| +5 krogov
| 7
|-
! 9
| 50
|  Jean Renaldi
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 43
| +5 krogov
| 15
|-
! 10
| 40
|  »Domenici«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 40
| +8 krogov
| 11
|-
! 11
| 48
|  André Vagniez
| Privatnik
| Maserati 26
| 40
| +8 krogov
| 14
|-
! 12
| 58
|  Jean Cattaneo
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 39
| +9 krogov
| 18
|-
! 13
| 18
|  Ferdinand Montier
| Privatnik
| Montier Ford
| 37
| +11 krogov
| 5
|-
! 14
| 44
|  Genaro Léoz-Abad
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 35
| +13 krogov
| 13
|-
! Ods
| 62
|  »Mlle. Hellé-Nice«   Marcel Mongin
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 20
| Bat
| 19
|-
! Ods
| 10
|  William Grover-Williams
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 14
| Menjalnik
| 1
|-
! Ods
| 36
|  Jean Eminente
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 14
| Trčenje
| 9
|-
! Ods
| 42
|  Jean Delorme
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 1
| Trčenje
| 12
|-
! DSQ
| 22
|  Jean-Marie de Texidor
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 0
|
| 6
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933